Famille de Roest d'Alkemade.
 Antoine Roest d'Alkemade, général hollandais du Premier Empire.
 Niklas Roest, joueur professionnel de hockey sur glace norvégien.
 Stacy Roest, joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Patronyme néerlandais
Homonymie de patronyme danois